Nicópolis — antiga cidade da Acarnânia (Epiro), também chamada Actia Nicopolis (Nicópolis do Áccio)

Tema de Nicópolis — província civil-militar bizantina que abrangia a Etólia-Acarnânia e o sul do Epiro

Nikopol (Bulgária) — cidade que na Antiguidade se chamou Nicópolis

Afyonkarahisar — cidade do sudoeste da Turquia também chamada Nicópolis na Antiguidade

 Emaús — antiga cidade bíblica situada na Cisjordânia chamada Nicópolis durante o período romano

Ver também
Batalha de Nicópolis — travada em 1396 na Nicópolis da Bulgária

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos